Black Hole (banda desenhada) — série de terror escrita e ilustrada por Charles Burns
Black Hole Recordings — editora discográfica neerlandesa
The Black Hole — filme de ficção científica de Gary Nelson estreado em 1979

Ver também
Buraco negro — ; corpo ou região astronómica